Села:
 Москалівка — Сумська область, Роменський район
 Москалівка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район
 Москалівка — Харківська область, Вовчанський район
 Москалівка — Хмельницька область, Білогірський район
 Москалівка — Хмельницька область, Летичівський район
 Москалівка — Хмельницька область, Полонський район
 Москалівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район

 Москалівка — колишнє село, яке в 1930 ввійшло до складу м. Косів Івано-Франківської області
 Москалівка — колишнє село у Краснопільському районі Сумської області.
Мікрорайон:
 Москалівка — мікрорайон у Харкові